Plusieurs personnages de la famille Médicis se sont appelés Pierre de Médicis (en italien ) :

 Pierre  de Médicis (1416-1469), ou Pierre de Cosme de Médicis, duc de Florence, surnommé  (le Goutteux)
 Pierre II de Médicis (1471-1503), ou Pierre de Laurent de Médicis, duc de Florence
 Pierre de Médicis est un opéra de Joseph Poniatowski
 Pierfrancesco di Lorenzo de Médicis l'Ancien (1430-1476), un banquier et un diplomate italien
 Pierfrancesco de Médicis le Jeune (1487-1525)
 Pierre de Médicis, dit Pedricco (1546-1547)
 Pierre de Médicis (1554-1604), un diplomate italien